

Cinema 
The Octopus – documentario del 1901 prodotto dalla Warwick Trading Company
The Octopus – documentario del 1903 prodotto dalla Charles Urban Trading Company
The Octopus – documentario del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
The Octopus – cortometraggio del 1915 diretto da Tom Santschi

Letteratura 
 The Octopus: A Story of California – romanzo di Frank Norris del 1901

Musica 
 The Octopus – album degli Amplifier del 2010